Пеллегрино — фамилия. Известные носители:
 Пеллегрино, Алине (род. 1982) — бразильская футболистка.
 Пеллегрино, Марк (род. 1965) — американский киноактёр.
 Пеллегрино, Максимилиано (род. 1980) — аргентинский футболист.
 Пеллегрино, Маурисио (род. 1971) — аргентинский футболист, защитник. Старший брат футболиста Максимилиано Пельегрино.
 Пеллегрино, Микеле {1903 — 1986) — итальянский кардинал.
 Пеллегрино, Федерико (род. 1990) — итальянский лыжник.

Топонимы 
 Монте-Пеллегрино — мыс на Сицилии.
 Пеллегрино-Парменсе — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Парма.

См. также 
 Пеллегрини — другая итальянская фамилия с тем же корнем
 Пеллегрен — французская фамилия с тем же корнем
 Перегрин
 Сан-Пеллегрино